Лас Салинас има више значења:

 Лас Салинас (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Салинас (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Салинас (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Салинас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Салинас, Лома де Салинас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Салинас, Салинас ел Куахо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Салинас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Салинас (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Салинас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Салинас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Салинас (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Салинас (Коатекас Алтас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Салинас (Сан Андрес Уајапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Салинас (Сан Хуан Гелавија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Салинас (Сан Луис Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Салинас (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Салинас (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Салинас (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Салинас (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику